— японский .

Биография 
Родился в 1938 году в префектуре Токио. В 1967 году защитил диссертацию в Токийском университете.

В 1990 году был пленарным докладчиком Международного конгресса математиков.

Научный вклад

Награды

Примечания